sabot – francuski drewniak
 sabot – część pocisku podkalibrowego
 Sabot – amerykańska grupa muzyczna